Luke Ford peut faire référence à :
 Luke Ford, né en 1966, un écrivain australien ;
 Luke Ford, né en 1981, un acteur australien ;
 Luke Ford, né en 1988, un joueur de rugby à XV gallois.